Chaat – centro abitato del distretto di Baalbek, in Libano
 Chaat – piatto indiano

Pagine correlate 
 Chat (disambigua)